Le Championnat du Portugal de football 1955-1956 est la  de la compétition qui voit la consécration du FC Porto.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1955-56 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal